Baumruk ist der Familienname folgender Personen:
 Jiří Baumruk (* 1930), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Miroslav Baumruk (* 1926), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Petr Baumruk (* 1962), tschechoslowakischer Handballspieler